Alex e Yvan é uma dupla de música sertaneja formado em Bodoquena (Mato Grosso do Sul) por Alex Ferreira Maidana e Fagner Fabricio Corrêa Gonçalves ( Yvan ).

Discografia
Faiz Barui Brasil		
Alex & Yvan ao vivo
Porta à Fora
 Sigle Amor Caipira 
 DVD ao vivo em Goiânia

Duplas de sertanejo universitário
Duplas do Brasil
Duos musicais